Incești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Incești (Poșaga), Dorf im Kreis Alba
 Incești (Avram Iancu), Dorf im Kreis Alba
 Incești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor